San Pietro er italiensk og betyder Sankt Peter, det kan henvise til:

 Isola di San Pietro, en ø ud for Sardiniens sydvestlige kyst

Steder 

 San Pietro a Maida, en by i Calabrien, Italien
 San Pietro al Natisone
 San Pietro al Tanagro, en by i Campania, Italien
 San Pietro Apostolo, en by i Calabrien, Italien
 San Pietro Avellana,
 San Pietro Clarenza
 San Pietro di Cadore
 San Pietro di Caridà
 San Pietro di Feletto
 San Pietro di Morubio
 San Pietro in Amantea, en by i Calabrien, Italien
 San Pietro in Cariano,
 San Pietro in Casale
 San Pietro in Cerro
 San Pietro in Gu
 San Pietro in Guarano, en by i Calabrien, Italien
 San Pietro in Lama, in Lama er en by i Apulien, Italien
 San Pietro Infine, en kommune i den italienske provins Caserta i Campania.
 San Pietro Mosezzo - en italiensk by i regionen Piemonte i Italien
 San Pietro Mussolino - en italiensk by i regionen Veneto i Italien
 San Pietro Val Lemina
 San Pietro Vernotico - en by i Apulien, Italien
 San Pietro Viminario